Елачичи — балканский славянский топоним.

 Елачичи — село в Боснии и Герцеговине (община Вишеград, Республика Сербская).
 Елачичи — село в Боснии и Герцеговине (община Шековичи, Республика Сербская).
 Елачичи — село в Боснии и Герцеговине (община Кладань, Федерация Боснии и Герцеговины).
 Елачичи — село в Боснии и Герцеговине (община Ябланица, Федерация Боснии и Герцеговины).
 Елачичи — село в Боснии и Герцеговине (община Трново, Федерация Боснии и Герцеговины).